Tarnówka (gemeente Dąbie), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kolski, in de gemeente Dąbie
 Tarnówka (gemeente Grzegorzew), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kolski, in de gemeente Grzegorzew
 Tarnówka (gemeente Kłodawa), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kolski, in de gemeente Kłodawa
 Tarnówka (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Złotowski
 Tarnówka (powiat Złotowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Złotowski
 Tarnówka (Koejavië-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Radziejowski
 Tarnówka (Łódź), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Zduńskowolski
 Tarnówka (Mazovië), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Piaseczyński
 Tarnówka (Święty Krzyż), een gehucht in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Sandomierski